A Place for Us to Dream — сборник британской альтернативной рок-группы Placebo, выпущенный 7 октября 2016 года к 20-летнему юбилею группы. Состоит из 36 композиций. Включает в себя песни с альбомов, синглы, радиоверсии, живые выступления и redux-версии некоторых выпущенных ранее композиций, сингл «Jesus’ Son» и другие песни, выпущенные в качестве синглов — кроме «Burger Queen Français», «Twenty Years» и «The Never-Ending Why».

Название сборника взято из композиции «Narcoleptic» с третьего альбома Placebo — Black Market Music.

Выпуск 
A Place for Us to Dream был анонсирован 4 августа 2016 на официальном сайте Placebo, альбом выпущен лимитированной делюкс-версией на розовом и чёрном виниле, двойном CD, а также доступен для цифровой загрузки.

Обложка 
Обложкой послужила фотография Ричарда Лэма, сделанная во время уличных беспорядков в Ванкувере, когда хоккейный клуб Ванкувер Кэнакс потерпел поражение в Финале Кубка Стэнли 2011. Запечатлен момент, когда полицейский непреднамеренно сбил случайную девушку, а молодой человек принялся ей помогать, огораживая от внешнего хаоса.

Список песен

Чарты

Примечания 

Альбомы Placebo